Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул титул, перемігши у фіналі пару Лариса Нейланд і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 2–6, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Нейланд /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (чемпіонки)
 Манон Боллеграф /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Патті Фендік /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 State Farm Evert Cup 1995 Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд